Врода — Краса

 Врода Марина Анатоліївна — (1982) — український кінорежисер.